|-
| (39301) 2001 OB100||||27 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39302) 2001 QC29||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39303) 2001 QR56||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39304) 2001 QX77||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39305) 2001 QX180||||29 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (39306) 2001 SV249||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39307) 2001 TJ42||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39308) 2001 TP57||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39309) 2001 TE59||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39310) 2001 TC64||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39311) 2001 TF76||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39312) 2001 TD93||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39313) 2001 TS104||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39314) 2001 UH5||||19 жовтня 2001||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (39315) 2001 UA10||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39316) 2001 UH80||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39317) 2001 UU168||||19 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39318) 2001 VT33||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39319) 2001 VT35||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39320) 2001 VK46||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39321) 2001 VC85||||12 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39322) 2001 VH98||||15 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39323) 2001 WO40||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39324) 2001 WZ86||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39325) 2001 WA87||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39326) 2001 XL37||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39327) 2001 XY97||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39328) 2001 XO115||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39329) 2001 XW154||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39330) 2001 XZ195||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39331) 2001 YO87||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39332) 2002 AH10||||11 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (39333) 2002 AM10||||4 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39334) 2002 AV10||||6 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 39335 Каччін (Caccin)||||10 січня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| 39336 Маріякапрія (Mariacapria)||||11 січня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (39337) 2002 AZ13||||12 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (39338) 2002 AG28||||7 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39339) 2002 AD32||||8 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39340) 2002 AS46||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39341) 2002 AM50||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39342) 2002 AA51||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39343) 2002 AV58||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39344) 2002 AC60||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39345) 2002 AU63||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39346) 2002 AT106||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39347) 2002 AO107||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39348) 2002 AE117||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39349) 2002 AQ117||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39350) 2002 AC120||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39351) 2002 AB122||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39352) 2002 AX123||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39353) 2002 AR144||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39354) 2002 AX148||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39355) 2002 AH161||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39356) 2002 AK161||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39357) 2002 AD162||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39358) 2002 AL162||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39359) 2002 AD178||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39360) 2002 AP178||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39361) 2002 AM179||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39362) 2002 BU1||||21 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (39363) 2002 BW6||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39364) 2002 BN7||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39365) 2002 BP10||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39366) 2002 BR10||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39367) 2002 BY16||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39368) 2002 BA18||||21 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39369) 2002 CE13||||8 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (39370) 2002 CK22||||5 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (39371) 2002 CF49||||3 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39372) 2002 CS51||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (39373) 2002 CX53||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39374) 2002 CB83||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39375) 2002 CW100||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39376) 2002 CU105||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39377) 2002 CO106||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39378) 2101 P-L||2101 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39379) 2120 P-L||2120 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39380) 2169 P-L||2169 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39381) 2603 P-L||2603 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| 39382 Opportunity||2696 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39383) 2765 P-L||2765 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39384) 2814 P-L||2814 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39385) 4017 P-L||4017 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39386) 4039 P-L||4039 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39387) 4150 P-L||4150 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39388) 4190 P-L||4190 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39389) 4191 P-L||4191 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39390) 4839 P-L||4839 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39391) 4885 P-L||4885 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39392) 4893 P-L||4893 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39393) 5564 P-L||5564 P-L||17 жовтня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39394) 6027 P-L||6027 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39395) 6199 P-L||6199 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39396) 6243 P-L||6243 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39397) 6514 P-L||6514 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39398) 6609 P-L||6609 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39399) 6688 P-L||6688 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (39400) 6808 P-L||6808 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|}

39300